В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Джиджі Фернандес і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Лариса Нейланд 6-1, 7-5.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Лариса Нейланд (фінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чемпіонки)
 Джилл Гетерінгтон /  Гана Мандлікова (півфінал)
 Яна Новотна /  Ева Пфафф (чвертьфінал)

 Елізабет Смайлі /  Джанін Тремеллінг (півфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Лейла Месхі /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Юдіт Візнер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)